HMR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Stafsberg, Hamar, Norvegia